Фратернидад Анторчиста има више значења:

 Фратернидад Анторчиста (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фратернидад Анторчиста (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику